Суперкубок Швейцарії з футболу 1990 — 5-й розіграш турніру. Матч відбувся 21 липня 1990 року між чемпіоном  і володарем кубка Швейцарії клубом Грассгоппер та фіналістом кубка Швейцарії клубом Ксамакс.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt  

1990
Швейцарія
1990 у швейцарському спорті